Tumulus de Collada Verda peut désigner :
 Tumulus de Collada Verda I,  tumulus situé à Py dans les Pyrénées-Orientales
 Tumulus de Collada Verda II, tumulus situé à Prats-de-Mollo-la-Preste dans les Pyrénées-Orientales